Taylorsville est le nom de localités aux États-Unis :
Taylorsville (Californie)
Taylorsville (Caroline du Nord)
Taylorsville (Géorgie)
Taylorsville (Indiana)
Taylorsville (Kentucky)
Taylorsville (Mississippi)
Taylorsville (Utah)

Homonymie de localités aux États-Unis